Les Aéronautes, tome 3 de la série Le Grand Livre des gnomes (1990) ;
 Les Aéronautes, un film d'aventure britannico-américain réalisé par Tom Harper (sorti en 2019).